Yanagimoto (jap. ) bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Yanagimoto (Han)

 den Bahnhof Yanagimoto (Yanagimoto-eki) in Tenri

Yanagimoto ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroshige Yanagimoto (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Yanagimoto Ryūsaku (1894–1942), japanischer Konteradmiral
 Shōichi Yanagimoto (* 1951), Trainer der japanischen Volleyballnationalmannschaft
 Takuji Yanagimoto (* 1944), japanischer Politiker